Das WST Classic ist ein Snookerturnier im Rahmen der World Snooker Tour der Saison 2022/23, das vom 16. bis 22. März 2023 ausgetragen wird. Das Turnier wurde kurzfristig in den Turnierkalender aufgenommen, als im Januar das Turkish Masters abgesagt werden musste. Das Turnier findet erstmals statt und ist nach den Änderungen der letzten Jahre das einzige reguläre Turnier, bei dem 128 Teilnehmern ohne vorherige Qualifikation antreten. Austragungsort ist die Morningside Arena in Leicester, wo in dieser Saison auch schon Championship League und Shoot-Out stattgefunden hatten.

Preisgeld 
Das Preisgeld liegt auf dem Niveau der einfachen Ranglistenturniere wie den Home-Nations-Turnieren und dem German Masters. Insgesamt werden 427.000 £ verteilt.

Turnierplan 
109 Profis und 9 Amateure, die aus der Q-School-Order-of-Merit das Feld auffüllen, treten ab 16. März in Leicester an. Für Runde 1 (bis auf 4 Spiele) sind die 3 Tage von Donnerstag bis Samstag angesetzt, an Sonntag und Montag findet Runde 2 statt, die Runden 3 und 4 werden am Dienstag abgeschlossen. Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde der Turnierbaum in der Darstellung aufgeteilt.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
kl. = kampflos

Erste Runde bis Achtelfinale 
Alle Partien in den ersten vier Runden werden im Modus Best-of-7 ausgetragen (4 Frames sind notwendig für den Sieg).

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale 
Alle drei verbleibenden Runden werden an einem einzigen Tag ausgetragen: am Mittwoch, dem 22. März. Vom Viertelfinale bis zum Finale steigt die Anzahl der für den Sieg notwendigen Frames um jeweils 1 von 4 auf 6. Das WST Classic ist das einzige Turnier dieser Größe, dessen Finale in nur einer Session entschieden wird.

Century-Breaks 
Anzahl 54: Stand nach dem 4. Tag

Mit seinem ersten Century im Turnier erreichte Judd Trump die Marke von 900 dreistelligen Breaks in seiner Karriere. Er war der dritte Spieler, dem dies in der Snookerhistorie gelang. Liam Highfield machte mit seinen 100 Punkten in Runde 1 100 Centurys voll, das hatten vor ihm aber bereits 76 Spieler geschafft.

Quellen

Weblinks 
 2023 WST Classic bei CueTracker

Snookerveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Leicester